Zwaan ist der Familienname folgender Personen:
 Jeffrey de Zwaan (* 1996), niederländischer Dartspieler
 Jo Zwaan (1922–2012), niederländischer Leichtathlet
 Martina de Zwaan (* 1961), deutsche Wissenschaftlerin, Fachärztin für Psychologie und Psychotherapie

Zwaan steht für:
 (9691) Zwaan, Asteroid des Hauptgürtels